New Orleans es el nombre en inglés de la ciudad de Nueva Orleans. También puede hacer referencia a:

 New Orleans, barco de vapor estadounidense.
 New Orleans, rascacielos en la ciudad de Róterdam.